Ravnets kan syfta på:

Bulgarien 

 Ravnets (bergskedja), Plovdiv, 
 Ravnets (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Burgas, 
 Ravnets (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo,